Аллейра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 50 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Аллейра на сайті французького Національного інституту географії
 Аллейра на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллейра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез